Антоний-Марьян Ломницкий (17 января 1881 — 4 июля 1941) — польский математик, один из основателей Львовской математической школы.

Биография 
Антоний-Марьян Ломницкий родился в семье Марьяна-Алойзия Ломницкого (1845—1915) — зоолога, палеонтолога и геолога, и Марии Ломницкой (в девичестве — Щуцкой). Имел двух братьев — Ярослава Людомира (1873—1931) и Максимилиана (1877—1947).

Пошёл в школу в 1888 году. В 1899 году окончил Четвёртую львовскую гимназию. В том же году поступил на философский факультет Львовского университета, где учился, в частности, у Юзефа Пузины (1856—1919), Яна Раевского (1857—1906), Станислава Кемпинского (1867—1908), Марьяна Смолюховского (1872—1917) и Казимира Твардовского (1866—1938). Был активным участником университетского физико-математического кружка, с 1902 года возглавлял его. В ноябре 1903 года Ломницкий получил докторскую степень, защитив дипломную работу «О дифференциальных отображениях гипергеометрических функций». В том же месяце сдал экзамены по математике, физике (оба письменно и устно), польскому и немецкому языках (оба устно) и получил диплом учителя математики и физики в гимназиях и реальных школах с преподаванием на польском языке. Перед тем, в сентябре, отбыл практику как заместитель учителя в Шестой львовской гимназии. С 1904 по сентябрь 1907 года Ломницкий преподавал в Первой гимназии г. Тарнув.

В 1905 году женился на Владиславе Бекер, и в следующем году у супругов родилась дочь Ирена. Получив от министерства религиозных конфессий и народного образования Австро-Венгрии стипендию в 1200 крон, Ломницкий вместе с женой и дочерью в 1906—1907 годах находился в Гёттингенe. Там, в местном университете, он слушал лекции Давида Гильберта, Феликса Клейна, Германа Минковского, Густава Герглоца и Карла Рунге. Принимал участие в семинаре, тематику которого составляли теория автоморфных функций, минимальные поверхности, интегральные уравнения и вариационное исчисление.

С сентября 1907 до конца августа 1920 года Ломницкий преподавал в Седьмой львовской гимназии, в 1916—1917 годах был её директором. В 1913—1914 годах преподавал математику в качестве приват-доцента на машиностроительном факультете Львовской политехнической школы. Принадлежал к членам Львовского математическо-физического кружка (не позднее чем с 1909 года). В 1914—1915 годах занимался теорией вероятности и актуарной математикой, курс которой впоследствии читал во Львовской торговой школе.

В 1918—1919 годах, во время польско-украинской войны, Антоний Ломницкий участвовал в качестве добровольца в звании рядового в боях за Львов на стороне поляков. Получил Крест Обороны Львова и повышение в звании — до подпоручика. Служил в полку Львовских стрелков.

В августе 1919 года стал доцентом, а через несколько дней — заместителем профессора в области математики (при Здзиславе Криговском) во Львовской политехнической школе. Был секретарём Математического общества во Львове. В июне 1920 года родилась его дочь Ева, в августе Ломницкий стал экстраординарным профессором Львовской политехники и занял должность заведующего кафедрой математики. В 1920 году он принял участие в польско-советской войне.

27 августа 1921 года Ломницкий стал ординарным профессором Львовской политехники. С 1922 года он был членом-корреспондентом Львовского научного общества (с 1928 года — действительный член). В 1922—1923 и 1937—1938 годах Ломницкий был деканом механического факультета Львовской политехники, a в 1922—1924 и в 1939 году — председателем Львовского отдела Польского математического общества.

В сентябре 1928 года он принял участие в VIII Международном математическом конгрессе в Болонье. В 1929 году Ломницкому дали платный отпуск на полгода — для научной работы. Получив в 1930 году от Фонда народной культуры стипендию — 6000 злотых, в том же году Ломницкий восемь месяцев находился на научных исследованиях в Риме (февраль-май), Париже (май-июнь), Хёттингене (июнь-июль) и Берлине (июль-сентябрь). В 1930—31 академическом году Ломницкий занимал должность декана общего факультета Львовской политехники, a в 1933 году был избран ректором этого вуза, но президент Польши не утвердил этот выбор. С осени 1938 по октябрь 1939 года Ломницкий был проректором Львовской политехники. С 1933 года он был членом-корреспондентом Варшавского научного общества, а с 1938 года — членом-корреспондентом Польской академии знаний. В 1935—1939 годах Ломницкий вёл курс прикладной математики на инженерном факультете Львовской политехники. В 1938 году Польское статистическое общество начало издавать «Przegląd Statystyczny», и Ломницкий стал членом редколлегии этого журнала.

После того, как в сентябре 1939 года Львов вошёл в состав СССР, во второй половине октября 1939 года у Ломницкого была острая дискуссия с тогдашним комиссаром политехники, подполковником Юсимовым. Несмотря на это, Ломницкий принадлежал к 80 преподавателям политехники, допущенным преподавать в реорганизованном вузе. В начале июня 1941 года он стал руководителем консультационного пункта, на основе которого в Дрогобыче или Бориславе должны были открыть филиал Азербайджанского института нефти и химии. Были запланированы вступительные экзамены абитуриентов, но началась Великая Отечественная война.

В ночь на 4 июля 1941 года Ломницкого арестовали гестаповцы из группы «Айнзацкоммандо» и около четырёх утра казнили вместе с другими 42 арестованными представителями львовской интеллигенции на Вулецких холмах. Из окна квартиры семьи Ломницкого, что на улице Набеляка (ныне — улица Котляревского), жена профессора Мария издалека видела людей, которых вели на расстрел. Она слышала звуки выстрелов.

8 октября 1943 года гитлеровцы, чтобы замаскировать следы преступления, руками сформированной из евреев группы «Зондеркомманда-1005» вывезли останки казнённых в другое место Львова и на следующий день сожгли. Поэтому могила Антония Ломницкого не сохранилась.

Труды

Статьи

Отдельные книги

Примечания

Литература 
 Zygmunt Albert. Kaźń profesorów lwowskich — lipiec 1941 / studia oraz relacje i dokumenty zebrane i oprac. przez Zygmunta Alberta Wrocław 1989, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ISBN 83-229-0351-0

Ссылки 
 Lech Maligranda, Antoni Łomnicki (1881—1941), Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria II: Wiadomości Matematyczne XLIV (2008)
 Prace Antoniego Łomnickiego dostępne w Sieci

Математики Польши
Выпускники Львовского университета
Выпускники Гёттингенского университета
Львовский расстрел